

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Bergb“ beginnt.

Bergb 



Bergbl 
 Bergblom, Elin (* 1982), schwedische Badmintonspielerin

Bergbo 
 Bergbo, Skogekär, Pseudonym eines schwedischen Dichters